Качкодзьоб (Качконіс; Ornithorhynchus anatinus) — водоплавний ссавець з ряду однопрохідних, які проживають в Австралії.
 Перрі Качкодзьоб - персонаж мультсеріалу "Фінеас і Ферб".